

Allemagne
  d'armée
  de blindés